Эртегюн () — турецкая фамилия. Носители:
 Братья Эртегюн — турецкие и американские предприниматели, руководители лейбла звукозаписи Atlantic Records
 Ахмет Эртегюн
 Несухи Эртегюн
 Мюнир Эртегюн — турецкий политик и дипломат, отец Ахмета и Несухи Эртегюнов